Gakpé steht für:

 Serge Gakpé (* 1987), französisch-togoisch-beninischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gakpè, Arrondissement im Departement Atlantique in Benin